Cornelis puede referirse a:

Personas con ese nombre propio 
 Cornelis Cornelisz. van Haarlem (1562-1638), pintor y dibujante holandés.
 Cornelis van Dalem (ca.1528–ca.1573/77), pintor flamenco especializado en la pintura de paisajes.
 Cornelis Nay (nacido en el siglo XVI - fallecido en el siglo XVII), también conocido como Cornelis Corneliszoon Nay, navegante y explorador neerlandés.
 Cornelis, en lengua neerlandesa Cornelio (nombre).

Personas con ese apellido 
 Evert Cornelis (1884–1931), director y organista holandés.
 Guy R. Cornelis (1946-), microbiólogo belga.
 Hans Cornelis (1982-), futbolista belga.
 Henri Cornelis (1910–1999), político belga, y último gobernador del Congo belga.
 Jean Cornelis (1941-), futbolista belga.
 Joseph Cornelis (1917-), boxeador belga.

Cine 
 Cornelis (película de 2010), drama sueco dirigido por Amir Chamdin.